Plaats in Indonesië
 Lamawalang (Larantuka), een plaats in het bestuurlijke gebied Flores Timur in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Lamawalang (Solor Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Flores Timur in de provincie Oost-Nusa Tenggara